Torres (nazwisko) – nazwisko hiszpańskojęzyczne, pochodzące od rzeczownika "torre" – wieża
 Antonio de Torres Jurado – hiszpański gitarzysta i lutnik
 Arturo Torres – były chilijski piłkarz grający na pozycji pomocnika
 B’Elanna Torres – postać fikcyjna, pół-człowiek pół-klingonka, bohaterka serialu Star Trek: Voyager
 Calliope Torres – fikcyjna postać, jedna z bohaterek serialu Chirurdzy stacji ABC
 Camilo Torres Restrepo – kolumbijski ksiądz i rewolucjonista
 Carlos Alberto Torres – brazylijski piłkarz, grający na pozycji obrońcy
 Carlos Torres – astronom chilijski
 Carlos Torres (aktor) – meksykański aktor telewizyjny i filmowy
 Claudia Torres-Bartyzel – polska urzędniczka państwowa, w latach 2014–2015 szef Służby Cywilnej
 Coraima Torres – wenezuelska aktorka grająca w telenowelach
 Cosimo de Torres – włoski duchowny, kardynał, bratanek kardynała Ludovico de Torresa
 Curro Torres – hiszpański piłkarz występujący na pozycji prawego obrońcy
 Dara Torres – amerykańska pływaczka, 12-krotna medalistka olimpijska 
 Diego Torres – argentyński piosenkarz i kompozytor pochodzenia włoskiego
 Erick Torres – meksykański piłkarz występujący na pozycji napastnika
 Esteban Escudero Torres – hiszpański duchowny katolicki, biskup pomocniczy Walencji od 2015
 Eve Torres – amerykańska tancerka i profesjonalna modelka
 Fernanda Torres – brazylijska aktorka filmowa i telewizyjna
 Fernando Torres – hiszpański piłkarz występujący na pozycji napastnika
 Francisco Javier Torres – meksykański piłkarz występujący na pozycji środkowego pomocnika
 Gerson Torres – kostarykański piłkarz występujący na pozycji lewego pomocnika
 Gina Torres − amerykańska aktorka filmowa
 Guillermo Torres – meksykański zapaśnik w stylu wolnym
 Horacio Torres – argentyński piłkarz i trener piłkarski
 Ignacio Torres – meksykański piłkarz pochodzenia panamskiego występujący na pozycji środkowego pomocnika
 Jaime del Burgo Torres – hiszpański historyk, prozaik, dramaturg, pisarz i prawicowy publicysta
 Jorge Humberto Torres – meksykański piłkarz występujący na pozycji pomocnika
 Jorge Torres Nilo – meksykański piłkarz występujący na pozycji lewego obrońcy
 José Torres – 5 osób
 José Augusto Torres – portugalski piłkarz i trener piłkarski
 José Ortega Torres – hiszpański poeta
 Juan Francisco Torres – hiszpański piłkarz występujący na pozycji prawego obrońcy lub prawego pomocnika
 Leonardo Torres y Quevedo – hiszpański inżynier, matematyk i wynalazca
 Liz Torres – amerykańska aktorka i piosenkarka portorykańskiego pochodzenia
 Luis de Torres – jeden z członków pierwszej wyprawy Krzysztofa Kolumba i pierwszy Żyd, który dotarł do Nowego Świata
 Luis Torres – piłkarz kostarykański grający na pozycji bramkarza
 Luis Váez de Torres – hiszpański żeglarz, pływający pod portugalską banderą
 Cieśnina Torresa – cieśnina między Australią i Nową Gwineą
 Wyspy w Cieśninie Torresa – grupa 274 małych wysp w Cieśninie Torresa, pomiędzy Półwyspem York a Nową Gwineą
 Manuel Torres – hiszpański piłkarz występujący na pozycji pomocnika i napastnika
 Manuel Torres – panamski piłkarz występujący na pozycji pomocnika
 Manuel Torres – wenezuelski zapaśnik
 Maurice Torres – portorykański siatkarz grający na pozycji atakującego
 Miguel Torres – hiszpański piłkarz, występujący na pozycji bocznego obrońcy
 Miguel Torres (zawodnik MMA) – amerykański zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA) meksykańskiego pochodzenia
 Óliver Torres – hiszpański piłkarz występujący na pozycji pomocnika
 Pablo Gabriel Torres – argentyński piłkarz z obywatelstwem meksykańskim występujący na pozycji napastnika
 Rainer Torres – peruwiański piłkarz występujący na pozycji pomocnika
 Regla Torres Herrera – kubańska siatkarka, była reprezentantka kraju
 Roberto Torres – paragwajski piłkarz, reprezentant kraju
 Rodolfo Torres – kolumbijski kolarz szosowy
 Román Torres – panamski piłkarz występujący na pozycji obrońcy
 Sandra Torres – gwatemalska polityk
 Tico Torres – perkusista i bębniarz amerykańskiego zespołu rockowego Bon Jovi
 Tomasz Torres – polski perkusista zespołu Afromental
 Xavier Torres Buigues – hiszpański piłkarz występujący na pozycji pomocnika
 Abia de las Torres – gmina w Hiszpanii, w prowincji Palencia, w Kastylii i León
 Blecua y Torres – gmina w Hiszpanii, w prowincji Huesca, w Aragonii
 Horcajo de las Torres – gmina w Hiszpanii, w prowincji Ávila, w Kastylii i León
 Torres – miasto i gmina w Brazylii, w stanie Rio Grande do Sul
 Torres (Hiszpania) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Jaén, w Andaluzji
 Torres de Albarracín – gmina w Hiszpanii, w prowincji Teruel, w Aragonii
 Torres de Alcanadre – gmina w Hiszpanii, w prowincji Huesca, w Aragonii
 Torres de la Alameda – miasto w Hiszpanii we wspólnocie autonomicznej Madryt, 41 km od Madrytu
 Torres de Santa Cruz – bliźniacze wieżowiece w Santa Cruz de Tenerife na Wyspach Kanaryjskich
 Torres de Segre – gmina w Hiszpanii, w prowincji Lleida, w Katalonii
 Torres del Paine – masyw należący do grupy górskiej Cordillera del Paine leżący w Chile w Patagonii
 Torres del Río – gmina w Hiszpanii, w prowincji Nawarra, w Nawarze
 Torres Novas – miejscowość w Portugalii, leżąca w dystrykcie Santarém
 Torres Peak – siódmy pod względem wysokości szczyt Nowej Zelandii
 Torres Torres – gmina w Hiszpanii, w prowincji Walencja
 Torres Vedras – miejscowość w Portugalii, leżąca w dystrykcie Lisboa
 Valencia de las Torres – gmina w Hiszpanii, w prowincji Badajoz, w Estramadurze